Septomyxa är ett släkte av svampar. Septomyxa ingår i familjen Gnomoniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septomyxa